Zygène de la jarosse est un nom vernaculaire qui, en fonction des sources, peut désigner deux espèces de papillons différentes du genre Zygaena :
Zygaena osterodensis, aussi appelée Zygène de l'Orobe ou Zygène d'Ostérode ;
Zygaena viciae, aussi appelée Zygène des Thérésiens.

Notes et références 

Lépidoptère (nom vernaculaire)
Zygaenidae
Nom d'insecte ambigu